Böhmdorf ist der Name folgender Orte:

 Böhmdorf, deutscher Name des Ortsteils Byňov  der Stadt Nové Hrady, Jihočeský kraj, Tschechien
 Böhmdorf, deutscher Name der Wüstung Dolní Brzotice auf dem Truppenübungsplatz Boletice, Jihočeský kraj, Tschechien
 Böhmdorf, deutscher Name der Wüstung Mikulov (Dolní Dvořiště), Gemeinde Dolní Dvořiště, Jihočeský kraj, Tschechien
 Böhmdorf, deutscher Name der Ortslage Pemdorf der Stadt Miroslav, Jihomoravský kraj, Tschechien
 Böhmdorf (Gemeinde Reichenthal), Ortschaft in der Marktgemeinde Reichenthal, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich